Quarup ou Kuarup podem referir-se a:

Quarup - ritual indígena.
Kuarup - filme de Ruy Guerra.
Quarup - romance de Antônio Callado.

Desambiguação